

Architettura 
 Villa Tesio – villa storica nel comune di Dormelletto sulle rive del Lago Maggiore

Persone 
 Federico Tesio – allevatore e politico italiano
 Giorgia Tesio – atleta italiana di arrampicata sportiva
 Giovanni Tesio – filologo e critico letterario italiano